Nikolaï Olegovitch Jerdev - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Kiev en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel de hockey sur glace Ukraino-russe. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

Carrière en club 
Après avoir quitté son Ukraine natale pour commencer sa carrière de hockeyeur avec le Kristall Elektrostal puis avec le HK CSKA Moscou, avec qui il débute en Superliga, Jerdev est choisi pendant le repêchage d'entrée dans la LNH 2003 au premier tour ( au total) par les Blue Jackets de Columbus de la Ligue nationale de hockey.

Lors de la saison suivante, mécontent de son faible temps de jeu au CSKA, il quitte le club au beau milieu de la saison pour rejoindre Columbus, causant un imbroglio juridique. Après une demi-saison à Columbus, il revient néanmoins au CSKA pendant le lock-out de la LNH pour la saison 2004-2005, mais repart à Columbus pour la saison suivante. Le , il est échangé avec Dan Fritsche aux Rangers de New York en retour de Christian Bäckman et Fiodor Tioutine.

Le , il signe un contrat avec les Flyers de Philadelphie.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.
2013 : participe au cinquième Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 44|| 12|| 12|| 24|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 20|| 2|| 2|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Blue Jackets de Columbus|| LNH|| 57|| 13|| 21|| 34|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 51|| 19|| 21|| 40|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Blue Jackets de Columbus|| LNH|| 73|| 27|| 27|| 54|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007 || Khimik Moskovskaïa Oblast ||Superliga ||8 ||2 ||4 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||71 ||10 ||22 ||32 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Blue Jackets de Columbus ||LNH ||82 ||26 ||35 ||61 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Rangers de New York ||LNH ||82 ||23 ||35 ||58 ||39 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2009-2010|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 52|| 13|| 26|| 39|| 79|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2010-2011 || Flyers de Philadelphie ||LNH || 56|| 16|| 6|| 22|| 22|| 8|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2011-2012|| Atlant Mytichtchi || KHL || 53|| 16|| 24|| 40|| 74|| 12|| 3|| 1|| 4|| 30
|-
||2012-2013 || Atlant Mytichtchi || KHL || 36|| 13|| 18|| 31|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013||Ak Bars Kazan || KHL || 11|| 2|| 4|| 6|| 9|| 18|| 2|| 6|| 8|| 0
|-
|2013-2014|| HK Spartak Moscou || KHL|| 16|| 0|| 7|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Severstal Tcherepovets || KHL || 17|| 3|| 3|| 6|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HK Dinamo Moscou || KHL || 47|| 6|| 16|| 22|| 38|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2015-2016 || HK Sotchi || KHL || 26|| 3|| 4|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 23|| 4|| 10|| 14|| 8|| 11|| 3|| 2|| 5|| 20 
|-
| 2016-2017 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 54|| 8|| 21|| 29|| 24|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2017-2018 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 2|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2017-2018 || Dinamo Riga || KHL || 18|| 3|| 2|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Riazan || VHL || 9|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| colspan="15"|
|-
| 2021-2022 || Bratislava Capitals || ICEHL || 12|| 1|| 6|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HC Merano|| Alps HL || 18|| 10|| 11|| 21|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 14|| 3|| 1|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || HK Dynama-Maladetchna || Ekstraliga || || || || || ||

|421 ||115 ||146 ||261 ||225 ||15 ||1 ||2 ||3 ||4

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en novembre 1984
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur ukrainien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Sotchi
Joueur du HK Riazan